Ostrá skala – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Ostrá skala – szczyt na Pogórzu Orawskim na Słowacji
 Ostrá skala – szczyt w Słowackim Raju